Флаг Алеу́тского муниципального района Камчатского края Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края белый прямоугольный клин от верхнего угла у свободного края до середины полотнища у древка, и воспроизводящее фигуры из герба района, выполненные жёлтыми, красными, белыми и голубыми цветами».

Обоснование символики 
Цвета и фигуры герба аллегорически и символически раскрывают национальные, этнографические и экономические особенности Алеутского района.

Охотник в национальных одеждах, сидящий в алеутской лодке — каяке и держащий традиционный для алеутов вид орудия охоты на морского зверя метательную дощечку с прикреплённым к ней гарпуном с тремя дополнительными стрелами — символически отражает особенности проживания и выживания титульного народа в непростых условиях северного побережья Дальнего Востока.

Тюлень — аллегория богатства здешних мест морским зверем, охота на которого, является основным видом занятий местного населения.

Алеутский район состоит из группы островов, основными из которых являются остров Медный и остров Беринга, открытый во время плавания Витуса Беринга — известного исследователя Дальневосточной части России и похороненного на острове, носящем его имя. Восьмиконечная звезда — так называемая «Роза ветров» — символ первооткрывателей, путешественников, людей с непростой судьбой, любителей приключений.

Командорские острова называют «страной ветров и туманов», что объясняется особенностями их расположения на стыке холодного течения Северного Ледовитого океана и тёплого течения Куросио. Скошенная серебряная часть флага — аллегория этих туманов и снегов, покрывающих острова с ноября по апрель.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника — аллегорически символизирует тружеников района и их ратный труд.

Примечания 

Алеутский район
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением человека
Морские животные в геральдике
Флаги с изображением корабля
Острога в геральдике